Utter kan syfta på:

 Utter – ett eurasiskt rovdjur tillhörande familjen mårddjur
 Uttrar – en underfamilj i familjen mårddjur
 Utter (mytologi) – en dvärg i nordisk mytologi
 Utter (fiskeredskap) – ett fiskeredskap
 Utter (häst) – en polishäst
 Kalle Utter – en svensk film från 1925
 Uttern – en båttillverkare
 Uttern, Ingå – ett skär i Nyland, Finland

Personer
 Peder Månsson Utter, (1566-1623), arkivman och genealog.
 "Uttern" – smeknamn för svenske längdskidåkaren Sven Utterström

Se även
 HMS Uttern – flera fartyg